Надія Петрова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Світлана Кузнецова.

12-та сіяна сербка Ана Іванович виграла титул, у фіналі перемігши 3-тє сіяну, росіянку Світлану Кузнецову з рахунком 3–6, 6–4, 7–6(7–4).

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Main Draw & Qualifying Draw

2007
Відкритий чемпіонат Німеччини